Thomas Tuchel – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Ulrich Tuchel – ingegnere e imprenditore tedesco che sviluppò il connettore Tuchel
 Valentina Tuchel – politica tedesca